O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1954-55 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 7ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes "Hércules" e "Chichicaste" foram rebaixados para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1956 - Segunda Divisão

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1954 na Guatemala
1955 na Guatemala